Дерогативен (от латински: derogatorius, от derogare „отнемам от, накърнявам, омаловажавам (злословя)“ и „отнемам частично, ограничавам, стеснявам“, от de- „от, встрани“ + rogare „питам, въпрос, предложение“) в лингвистиката, лингвистичната терминология обозначава думи, които са силно обидни, обиждащи , още „мръсни“ думи , както и думи, които изразяват презрение и пренебрежение.

Източници 

Лексикография
Лингвистика